

Geografia

Szwajcaria 
 Stei – szwajcarska nazwa gminy Stein w kantonie Argowia, w okręgu Rheinfelden

Rumunia 
 Ștei – miasto
 Ștei – wieś
 Ştei-Arieşeni – wieś